Moorbek oder Moorbeek steht für:

Flüsse im Flussgebiet der Elbe, Deutschland:
 Moorbek (Mühlenau), ein Nebenbach der Mühlenau (Pinnau) in Norderstedt
 Moorbek (Gieselau), ein Nebenbach der Gieselau
 Moorbek (Lottbek), ein Quellfluss der Lottbek im Flusssystem der Alster, überwiegend  in Hamburg
 Moorbek (Bekau), ein Nebenbach der Stör 

Flüsse im Flussgebiet der Maas, Deutschland:
 Moorbeek (Niers), ein Nebenbach der Niers in Straelen

Flüsse im Flussgebiet der Schelde, Belgien:
 Moorbeek (Maalbeek), ein Nebenbach der Maalbeek zwischen Strombeek-Bever und Wemmel

Flüsse im Flussgebiet der Trave, Deutschland:
 Moorbek (Trave), ein Nebenbach der Trave in Travemünde

Orte:
 Moorbek (Großenkneten), ein Ortsteil von Großenkneten in Niedersachsen
 Moorbek (Kreis Apenrade), eine ehemalige Gemeinde im Kreis Apenrade, siehe Bedsted Sogn